Protosphagnum — род вымерших растений из класса сфагновых мхов, единственный в порядке Protosphagnales. Представлен единственным видом — Protosphagnum nervatum.

Protosphagnum во многом напоминал представителей современного рода мхов Sphagnum, однако клетки листьев демонстрировали менее ярко выраженный диморфизм, чем у представителей Sphagnum. Экземпляры Protosphagnum nervatum были найдены в отложениях пермского периода ( назад) на территории Российской Федерации.

Примечания 

†
Вымершие растения
Флора пермского периода
Фоссилии из пермских отложений России
Фоссилии, описанные в 1960 году